«Волшебный рог мальчика. Старинные немецкие песни» (Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder) — сборник немецких народных песен, подготовленный и изданный в 1806—1808 годах в Гейдельберге двумя поэтами из гейдельбергского кружка романтиков — Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентано.

В сборник вошли песни разнообразных жанров — солдатские, монашеские, разбойничьи, бытовые, любовные. Обработка текста издателями в некоторых случаях означала его полное переписывание. Например, история о русалке Лорелее, получившая впоследствии широкую известность, была плодом воображения Брентано. 

Светила немецкой филологии поспешили указать, что, как и пресловутые песни Оссиана, данный труд не обошёлся без мистификации: многие из представленных песен вовсе не народные, а авторские, хотя их сочинители (среди них Симон Дах и Гриммельсхаузен) были к началу XIX века преданы забвению. Однако на защиту сборника поднялся И. В. Гёте, которому издатели посвятили свой труд: великий поэт заявил, что вне зависимости от их происхождения в этих песнях «бьётся сердце немецкого народа».

При составлении сборника Арним и Брентано находились под влиянием рассуждений И. Г. Гердера о «духе народа», который находит отражение в его фольклоре. При отборе материалов для сборника они руководствовались желанием показать традиционный уклад немецкой жизни и не избежали при этом идеализации немецкой старины:

«Волшебный рог мальчика» вписал яркую страницу в летопись немецкого романтизма. Сборник пробудил интерес к национальному фольклору в целом и к «крестьянским песням» в частности. Начатая гейдельбергцами работа по популяризации народного литературного творчества была продолжена изданием народных сказок в обработке братьев Гримм. Некоторые из сюжетов сборника (например, о гамельнском крысолове) стали известны далеко за пределами Германии. 

«Волшебный рог мальчика» был одной из настольных книг Густава Малера; кроме одноименного песенного цикла, на тексты из сборника написаны вокальные части Второй и Третьей (пятая часть) симфоний композитора, к «Волшебному рогу» восходит и образ Антония Падуанского из Второй симфонии, его «Песни странствующего подмастерья» также открываются строками из «Волшебного рога». Музыкальной обработкой песен, собранных Арнимом и Брентано, занимались также К. М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, И. Брамс, А. Веберн, А. Цемлинский.

См. также 
 Древние русские стихотворения
 Волшебный рог мальчика (Малер)
 Гамельнский крысолов

Примечания

Ссылки 

 Первая часть сборника (1806)
 Вторая часть сборника (1806)
 Третья часть сборника (1808)

Книги 1808 года
Фольклор Германии
Народные песни Германии
Сборники стихов 1808 года